

Biologia 
 Planaltina – genere di piante della famiglia Rubiaceae
 Planaltina – genere di pesci della famiglia Characidae

Toponimi 
 Planaltina, un comune del Goiás (Brasile).
 Planaltina, città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale.